Arno Klarsfeld (né en 1965) est un avocat français et israélien. Il est le fils de Beate et Serge Klarsfeld.
Beate Klarsfeld (née Beate Auguste Künzel en 1939), ambassadrice franco-israélienne honoraire et envoyée spéciale d'une organisation internationale pour l'éducation, la science et la culture et militante de la mémoire de la Shoah. Elle est l'épouse de Serge Klarsfeld.
Serge Klarsfeld (né en 1935) est un écrivain, historien et avocat de la cause des déportés juifs en France. Il est l'époux de Beate Klarsfeld.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique